Cotopaxi es un topónimo ecuatoriano que en lengua local significa "cuello de la luna". Puede hacer referencia a:

Cotopaxi, provincia de Ecuador.
Volcán Cotopaxi, en Ecuador.
Parque nacional Cotopaxi, en las cercanías del volcán. 
Vapor Cotopaxi, barco de vapor de la Pacific Steam Navigation Company.